Edward Cecil kan syfta på:

* Edward Cecil, 1:e viscount Wimbledon (1572–1638), engelsk sjömilitär
 Lord Edward Cecil (1867–1918), brittisk militär och kolonialtjänsteman